Брајервуд има више значења:
 Брајервуд (Кентаки)
 Брајервуд (Северна Дакота)